Abdel Aziz Boukar Moussa – ex cestista ciadiano naturalizzato angolano
 Alioum Boukar – ex calciatore camerunese
 Makadji Boukar – calciatore camerunese
 Mustapha Boukar – ex giocatore di calcio a 5 algerino